Leksand (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Dalarnas län
Leksand (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente